Jméno Alarich může označovat některou z těchto osob:

 Alarich - 5. století, král Svébů, protivník Theodemira
 Alarich I. (cca 370 – 410), král Vizigótů a dobyvatel Říma
 Alarich II. (484 – 507), král Vizigótů
 Alarich (vlastním jménem Oldřich Hlaváč, 1895 – 1942), zubní lékař v Praze, prozaik-humorista a básník.